Colombo est surtout connue comme la capitale du Sri-Lanka. C'est aussi un nom d'autres lieux, et un nom de famille.

Patronyme 

 Andrea Colombo (1974-), athlète italien, spécialiste du sprint ;
 Alain Colombo (1961-), footballeur français ;
 Albert Colombo (1889-1954), compositeur américain ;
 Aldo Colombo, footballeur italien ;
 Ambrogio Colombo (1940-), coureur cycliste italien ;
 Angelo Colombo (1961-), footballeur italien ;
 Angelo Martino Colombo (1935-2014), footballeur italien ;
 Annunzio Colombo (1955-), coureur cycliste italien ;
 Caroline Colombo (1996-), biathlète française ;
 Charlie Colombo (1920-1986), footballeur américain ;
 Claude Colombo (1960-), arbitre français de football ;
 Emilio Colombo (1920-2013), homme d'État italien ;
 Fernanda Colombo (1991-), mannequin, arbitre de football et journaliste sportive brésilienne ;
 Gabriele Colombo (1972-), cycliste italien ;
 Gherardo Colombo (1946-), ancien magistrat et juge italien ;
 Gioacchino Colombo (1903-1987), ingénieur italien ;
 Giovanni Colombo (1902-1992), cardinal italien ;
  ;
  ;
 Joseph Colombo (1914-1978), chef de la famille Colombo, une des cinq familles de la Cosa Nostra de New York ;
 Julio Colombo (1984-), footballeur français ;
 Jürgen Colombo (1949-), cycliste allemand ;
 Loreyna Colombo (1997-), actrice française;
 Luca Colombo (1969-), cycliste italien ;
 Maria Colombo (née en 1989), mathématicienne italienne ;
 Pia Colombo (1934-1986), chanteuse française ;
 Realdo Colombo (1510-1559), médecin italien ;
 Régis Colombo (1969-), photographe suisse ;
 Renata Colombo (1981-), volleyeuse brésilienne ;
 Renzo Colombo (1856-1885), sculpteur italien ;
  ;
 Sandrine Colombo, journaliste française ;
 Simone Colombo (1963-), joueur de tennis italien ;
 Tony Colombo (1986-), chanteur italien ;
 Ugo Colombo (1940-2019), cycliste italien ;
 Umberto Colombo (1927-2006), scientifique et homme politique italien ;
 Umberto Colombo (1933-), footballeur italien.

Toponyme 

 Colombo, capitale du Sri Lanka ;
 Colombo, district du Sri Lanka ;
 Colombo, ville brésilienne de l'État du Paraná ;
 Colombo, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Autres 
Colombo peut aussi désigner :
 colombo, préparation culinaire originaire du sous-continent indien ;
 Colombo, paquebot de la Compagnie des Messageries Maritimes (1904-1910).